Arondismentul Saint-Girons (în ) este un arondisment din departamentul Ariège, regiunea Midi-Pyrénées, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Castillon-en-Couserans
 Cantonul Massat
 Cantonul Oust
 Cantonul Sainte-Croix-Volvestre
 Cantonul Saint-Girons
 Cantonul Saint-Lizier

Comune 

Saint-Girons